Бедфорд () може означати:

Топоніми

Бедфорд (Англія)
 Бедфорд (район)

Бедфорд (Канада)

Округи
 Бедфорд (округ, Пенсільванія)
 Бедфорд (округ, Теннессі)
 Бедфорд (округ, Вірджинія)

 Населені пункти
 Бедфорд — місто, штат Індіана
 Бедфорд — місто, штат Айова
 Бедфорд — місто, штат Кентуккі
 Бедфорд — місто, штат Массачусетс
 Бедфорд — місто, штат Нью-Гемпшир
 Бедфорд — місто, штат Нью-Йорк
 Бедфорд — місто, штат Огайо
 Бедфорд — місто, штат Пенсільванія
 Бедфорд — місто, штат Техас
 Бедфорд — місто, штат Вірджинія
 Бедфорд Тауншип — селище в окрузі Бедфорд, штат Пенсильванія
 Бедфорд — переписна місцевість, штат Нью-Йорк
 Бедфорд — переписна місцевість, штат Вайомінг
 Нью-Бедфорд (Массачусетс)

Персоналії 
 Бедфорд (прізвище)

Інше 
 Герцог Бедфорд () — герцогський титул Англії, а потім Великої Британії.